Estats Units:
 Westport (Carolina del Nord)
 Westport (Connecticut)
 Westport (Dakota del Sud)
 Westport (Indiana)
 Westport (Maine)
 Westport (Massachusetts)
 Westport (Minnesota)
 Westport (Oklahoma)
 Westport (Washington)
 Irlanda: Westport (Mayo)
 Anglaterra: Westport (Anglaterra)
 Nova Zelanda: Westport (Nova Zelanda)